Copa Brasil de Voleibol Feminino
 Copa Brasil de Voleibol Masculino